Sorravid Sookbantherng (, * 2. Mai 1996 in Nonthaburi), auch als Mag () bekannt, ist ein thailändischer Fußballspieler.

Karriere 
Sorravid Sookbantherng steht seit 2022 beim Suphanburi FC unter Vertrag. Wo er vorher gespielt hat, ist unbekannt. Der Verein aus Suphanburi spielt in der zweiten Liga, der Thai League 2. Sein Zweitligadebüt gab Sorravid Sookbantherng am 4. September 2022 (4. Spieltag) im Heimspiel gegen den Chiangmai United FC. Hier wurde er in der 90.+1 Minute für Rachanon Kanyathong eingewechselt. Chiangmai gewann das Spiel 2:0. Für Suphanburi bestritt er in der Hinrunde sechs Ligaspiele. Im Dezember 2022 wurde sein Vertrag aufgelöst.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballspieler (Suphanburi FC)
Thailänder
Geboren 1996
Mann